Dummer puede referirse a:

 Dummer (Hampshire), Inglaterra
 Dummer (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Richard Arnold Dümmer